SMV steht für:
 Schülermitverantwortung, oder auch Schülermitverwaltung, siehe Schülervertretung
 Studenten-Meldeverfahren der GKV
 Symbolic Model Verifier
 Staatliches Museum für Völkerkunde München, 2014 umbenannt in Museum Fünf Kontinente
 Sowjetische Militärverwaltung in der Sowjetischen Besatzungszone, auch Sowjetische Militäradministration in Deutschland in Berlin-Karlshorst
 Sowjetische Mineralöl-Verwaltung, Vorgängerin der OMV
 die Musikgruppe SMV, die sich aus Stanley Clarke, Marcus Miller und Victor Wooten zusammensetzt
 Smokeview, eine Visualisierungssoftware für die Brandsimulation mit dem Fire Dynamics Simulator
Schweizerischer Mieter- und Mieterinnenverband
 Schweizerischer Musikerverband
 Star of Military Valour (franz.: Étoile de la vaillance militaire), kanadische militärische Tapferkeitsmedaille
 Flugplatz Samedan (IATA-Flughafencode) bei St. Moritz

smv steht für:
 Samvedi (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache innerhalb des Konkani in Südindien

.smv steht für:
 Dateiendung für das Videoformat SigmaTel Motion Video

Siehe auch:

SMV